Guarita kan syfta på:

Honduras 

 Guarita (kommun), Departamento de Lempira, 
 Guarita (ort), Departamento de Lempira,